Камара (, , ) — власна назва.

Особи 
 Камари — португальський шляхетний рід.
 Жуан Гонсалвіш Зарку да Камара — португальський мандрівник, відкривач Мадейри.
 Луїш Гонсалвіш да Камара — португальський єзуїт, наставник короля Себаштіана.
 Абель Камара — гвінейський футболіст.
 Агібу Камара — гвінейський футболіст.
 Ежен Камара — гвінейський прем'єр-міністр.
 Ідрісса Камара — гвінейський футболіст.
 Жозе Антоніу Коррея да Камара — бразильський військовик.
 Зумана Камара — французький футболіст.
 Луї Камара — сенегальський футболіст.
 Маді Камара — гвінейський футболіст.
 Мохаммед Камара — гвінейський футболіст.
 Мусса Даді Камара — гвінейський президент (2008—2009).
 Набу Лає Камара — гвінейський футболіст та футбольний тренер.
 Пануче Камара — футболіст Гвінеї-Бісау.
 Папа Демба Камара — сенегальський футболіст.
 Сулейман Камара — сенегальський футболіст.
 Тіті Камара — гвінейський футболіст.
 Хав'єр Камара — іспанський актор.

Топоніми

Камара-де-Лобуш